{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#e1a1cb"
!colspan="12"|Hobart International 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" | Lauren Davis
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Elisabetta Cocciaretto
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |7–6(7–0), 6–2
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Hobart International 2023 – Simplu''' are loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Hobart disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele își asigură participarea prin calificare. Elena Rîbakina a fost campioana en-titre de la ultima ediție din 2020, dar a ales să participe la turneul de la Adelaide de categorie WTA 500.

Lauren Davis a câștigat titlul după ce a învins-o în finală pe italianca Elisabetta Cocciaretto cu scorul de 7–6(7–0), 6–2. Aceste a fost primul ei titlu WTA (al doilea în total) în șase ani, de la Auckland Open 2017.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

Hobart International
WTA Tour 2023